Palau Reial Major
 Palau Reial Menor
 Hala dels Draps (1705-1846)
 Palau Moja (1875)
 Palau del Parlament de Catalunya (1889)
 Palau Reial de Pedralbes (1919-1931)
 Palauet Albéniz (1929), actualitat